Кандыра:
 Кандыра — город и район в провинции Коджаэли Турции.
 Кандыра — народный танец восточных марийцев.